Carl Forcke ist der Name von

 Carl Forcke (Maschinenbauer) (* 1844), deutscher Erfinder und Maschinenbauer

Carl Forcke steht für

 Carl Heinrich Forcke, aus der 1890 gegründeten Firma Gebrüder Forcke hervorgegangener Fahrradteile-Hersteller